Prime (stilizat ca 1PRIME) este un post de televiziune din Ungaria lansat la 5 septembrie 2016, în teste și oficial la ora 21:00, înlocuind vechiul FEM3.

Istorie 
Canalul cu numele actual a fost anunțat pe 10 mai 2016. Pe 5 septembrie 2016 a înlocuit FEM3 la ora 06:00 și a început testele de emisie. Canalul s-a lansat la ora 21:00 oficial.

Din 10 decembrie 2020 o versiune HD a postului a fost lansată împreună cu Mozi+.

Seriale 

 Castle

Programe 

 Golden Life
 Tények
 Ageless Love
 Zsaruk
 Magánnyomozók

Legături externe